Mbinga steht für:

 Mbinga (Distrikt), Distrikt in der Region Lindi in Tansania
 Mbinga (Stadt), Stadt in Tansania
 Mbinga (TC), Stadt-Distrikt in der Region Lindi in Tansania
 Bistum Mbinga, römisch-katholische Diözese mit Sitz in Mbinga